Trinkwassertalsperre nennt man eine Talsperre, die für einen Stausee der Trinkwassergewinnung – und nicht vornehmlich für Wasserkraft – errichtet wird.

Beispiele:
 Rurtalsperre, größter Stausee Westdeutschlands
 Jawa-Talsperre (Jordanien) zur Trinkwasserspeicherung, ca. 3200 v. Chr.
 Potworks Dam, Antigua – größter Stausee der Karibik
 Rappbode-Talsperre, größte Trinkwassertalsperre in ganz Deutschland

Trinkwassertalsperren in Deutschland 

In der Tabelle verwendete Abkürzungen bedeuten:

Einzelnachweise und Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste von Wasserkraftwerken in Deutschland
 Liste von Talsperren der Welt
 Liste der größten Stauseen der Erde
 Liste der größten Talsperren der Erde
 Intze-Prinzip
 Liste von Stauanlagenunfällen
 Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren

Weblinks 

 Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e.V.
 Talsperren in Deutschland

!Liste
Deutschland
!
Bauform (Wasserbau)
!